Rejon owrucki – jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu żytomierskiego Ukrainy.

Rejon został utworzony w 1925 roku. Jego powierzchnia wynosi 3200 km2, a ludność liczy około 57 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonowych jest Owrucz.

Na terenie rejonu znajduje się 1 miejska rada, 1 osiedlowa rada i 31 silskich rad, obejmujących 142 wsie i 2 osady.

Miejscowości rejonu

Przypisy